Grim peut désigner :
 Grim, pseudonyme de Lucien Delormel (1847-1899), parolier, compositeur et éditeur français ;
 Henk Grim (né en 1962), joueur de football néerlandais ;
 Le GRIM, Groupe de recherche et d'improvisation musicales de Marseille
 Grimbergen (bière).
 Grim, scénariste de bande dessinée.
 Fred Grim (1965-), footballeur et entraîneur néerlandais.

Homonymie de patronyme